Siódme i ósme zawody w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbyły się w Czajkowskim. W dniach 9 i 10 września zostały rozegrane konkursy na dużym i średnim obiekcie. Powodem odbycia konkursu na średniej skoczni były złe prognozy pogodowe jak i przez to odbyła się tylko jedna seria.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrał Anže Lanišek wyprzedzając Gregora Deschwandena z przewagą prawie siedmiu punktów. Dzień później w samych zawodach triumfował ponownie Słoweniec tym razem przed dwoma reprezentantami gospodarzy, a mianowicie przed Dienisem Korniłowem oraz Jewgienijem Klimowem. Z pięciu polskich zawodników punktował tylko Krzysztof Miętus zajmując 27 pozycję.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego nie odbyły się. Zamiast nich został rozegrany jednoseryjny konkurs z udziałem 55 zawodników, który tak samo jak w pierwszy zwyciężył Anže Lanišek. Za nim uplasowali się Junshirō Kobayashi i Jewgienij Klimow.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Czajkowskim był Siergiej Żyrianow, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Gabrijel Gros.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3010/2018JP3010PROG.pdf
 Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3010/2018JP3010RLQ.pdf
 Pierwszy konkurs indywidualny - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3021/2018JP3021RL.pdf
 Drugi konkurs indywidualny - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3011/2018JP3011RL.pdf
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Czajkowskim - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3011/2018JP3011NCS.pdf
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Czajkowskim - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3011/2018JP3011STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Czajkowski
2017 w Rosji